Putney bezeichnet:

 Putney (London), einen Stadtteil im London Borough of Wandsworth
 Putney (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Putney (Connecticut)
 Putney (Georgia)
 Putney (Kentucky)
 Putney (South Dakota)
 Putney (Vermont)
 Putney (West Virginia)

in Australien:
 Putney (New South Wales)

Putney ist der Familienname folgender Personen:
 Laura Putney, Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Michael Putney (1946–2014), australischer römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Putney Bridge, eine Brücke über die Themse